Cristian se poate referi la:

 Numele Cristian
 Comuna Cristian, județul Brașov
 Comuna Cristian, județul Sibiu

Vezi și 
 Cristian (prenume)

 Cristur (dezambiguizare)
 Cristești (dezambiguizare)
 Cristinești (dezambiguizare)

 Cristóbal (dezambiguizare)

 Cristolț, sat în județul Sălaj
 Cristorel, sat în județul Cluj — Râul Cristorel
 Cristolțel, sat în județul Sălaj — Râul Cristolțel
 Cristeasca, sat în județul Dâmbovița
 Poiana Cristei, sat în județul Vrancea
 Podu Cristinii, sat în județul Dâmbovița
 Fața Cristesei, sat în județul Alba
 Cristei de baltă, pasăre călătoare din ordinul gruiformelor